Piedras Blancas är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Piedras Blancas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Piedras Blancas är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Piedras Blancas åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Piedras Blancas. Runt Piedras Blancas är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Avilés,  km öster om Piedras Blancas. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Asturien